Грюнхайде () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре.  Занимает площадь 125,92 км². Официальный код — 12 0 67 201.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

население

Экономика 
В коммуне расположена фабрика по выпуску электромобилей и аккумуляторных батарей к ним американской компании Tesla.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга